Артанія — одне з трьох державних утворень русів з арабських джерел X століття.
 «Артанія» — український футбольний клуб з Очакова Миколаївської області.
 «Артанія» — літературно-мистецький альманах, заснований 1993 року в Києві Національною асоціацією митців.
 «Артанія» — бар в місті Черкаси, по вулиці Маршала Красовського.